Mariareuterella är ett släkte av plattmaskar. Mariareuterella ingår i familjen Rhynchokarlingiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Mariareuterella